Пик, ПиК, ПИК может означать:

 Пик — остроконечная вершина горы с крутыми склонами.
 Пик — фаза какого-либо цикла, характеризующаяся наивысшим значением основного показателя; ср. .
 Пик — бог у древних римлян, индигет.
 Пик — небольшой ударный кратер в северной части Моря Смита на видимой стороне Луны.
 ПиК (Пёсикот) — благотворительный зоозащитный фонд и форум.

Названия 
 «Пик» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов.
 «Пик» — венгерский гандбольный клуб из города Сегед.
 ПИК — российская девелоперская и строительная группа.
 ПИК — исследовательский реактор ПИЯФ.
 ПИК — еженедельная газета города Каменск-Шахтинский.
 ПИК — поведенческий индекс качества — характеристика сайта, рассчитанная на основе частоты появления страниц сайта в выдаче Поиск@Mail.Ru и поведенческих факторов (диапазон значений: 0…80).

Фамилия 
  (род. 1977) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги, сын Джона Пика (род. 1952).
  (род. 1975) — американско-филиппинский баскетболист и спортивный комментатор, обладатель Кубка Филиппин в составе клуба «Толк-н-Текст Тропанг Текстерс» (2009, 2011—2013).
 Пик, Альберт (1922—2015) — немецкий нумизмат, менеджер.
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Хьюстон Тексанс» и «Кливленд Браунс».
 Пик, Арнольд (1851—1924) — чешский психиатр.
 Пик, Артур:
  (1865—1929) — британский библеист, райлендский профессор библейской критики и экзегетики Манчестерского университета (1904—1929), президент Общества изучения Ветхого Завета (1924).
 Пик, Артур (1899—1970) — немецкий политик, сын Вильгельма Пика.
  (1859—1920) — австралийский политик, премьер-министр штата Южная Австралия (1909—1910, 1912—1915, 1917—1920).
  (род. 1976) — австралийский писатель, номинант на премию «Ауреалис» за рассказы в жанрах ужасов (2004, 2007) и научной фантастики (2020).
  (1842—1917) — немецко-американский пастор и библеист.
  (1872—1960) — американский предприниматель, председатель совета директоров компании Deere & Company (1944—1956).
  (1891—1965) — британский астроном, президент Британской астрономической ассоциации (1938—1940).
  (1927—1992) — американский иллюстратор, лауреат премии Гамильтона Кинга Общества иллюстраторов (1968).
  (род. 1953) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралии в составе сборной штата Западная Австралия (1984, 1986).
  (род. 1983) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда» (2010).
  (род. 1937) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Джелонг».
 Пик, Вильгельм (1876—1960) — немецкий коммунист и политический деятель ГДР.
  (1867—1946) — британский археолог, президент Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии (1926—1927).
 Пик, Генри:
  (1753—1825) — британский кораблестроитель, сюрвейер флота (1806—1822).
  (1825—1898) — британский торговец и политик, член Палаты общин (1868—1884).
 Пик, Генри Кристиан (1895—1972) — нидерландский архитектор, художник.
 Пик, Георг (1859—1942) — австрийский математик.
  (род. 1948) — американский политик, мэр Сан-Антонио (1997—2001).
  (1934—2012) — британский футболист, финалист Кубка Уэльса в составе клуба «Суонси Таун» (1957).
 Пик, Джеймс (род. 1944) — американский военный врач, министр по делам ветеранов (2007—2009).
 Пик, Джон:
  (ок. 1637—1688) — английский политик, лорд-мэр Лондона (1686), сын Уильяма Пика.	
  (? — 1716) — английский политик, председатель Палаты собрания колонии Ямайка (1688, 1706).
 Пик, Джон — английский политик, мэр Ноттингема (1702—1703, 1709—1710).
 Пик, Джон Ли (1839—1911) — американский дипломат, посланник в Швейцарии (1895—1897).
 Пик, Джон (1924—2022) — британский игрок в хоккей на траве.
  (род. 1952) — австралийский игрок в регбилиг, финалист чемпионата Нового Южного Уэльса в составе клуба «Истерн Сабербс» (1974) и Кубка лиги в составе клуба «Уиднес» (1975), отец Адама Пика.
 Пик, Джон — британский геймдизайнер.
 Пик, Джордж Нельсон (1873—1943) — американский экономист и предприниматель, специалист по сельскому хозяйству.
 Пик, Дэвид:
  (1944—2020) — британский дзюдоист, бронзовый медалист чемпионата Европы в весе от 93 кг (1966).
 Пик, Дэвид (род. 1945) — новозеландский жокей, обладатель Оклендского (1967) и Веллингтонского (1971, 1973, 1978) кубков.
 Пик, Дэвид (род. 1987) — британский кёрлингист, участник чемпионата мира среди смешанных команд в составе сборной Уэльса (2016).
 Пик, Дэн — новозеландский радиоведущий, лауреат Новозеландской премии в области радио лучшему новому ведущему (2014).
 Пик, Карел (1920—1995) — чешский эсперантист, член Академии эсперанто, поэт и писатель.
  (1932—2020) — американский военный лётчик, начальник Стратегического командования ВВС (1987—1988).
 Пик, Ким (1951—2009) — американец с синдромом саванта, прототип героя Дастина Хоффмана в фильме «Человек дождя».
  (род. 1989) — намибийский крикетчик, финалист Межпровинциального турнира ЮАР по однодневному крикету в составе национальной сборной (2017).
 Пик, Лео (1927—2013) — нидерландский борец.
 Пик, Лупу (1886—1931) — немецкий актёр и режиссёр.
  (1890—1956) — американский военный инженер, начальник Корпуса инженеров Армии США (1949—1953).
 Пик, Мервин (1911—1968) — британский писатель, поэт, драматург и художник.
 Пик, Мэттью — австралийский дипломат, посол в Чили и Перу (1991—1996) и Дании (2003—2006).
  (1897—1966) — британский политик, министр пенсий и национального страхования (1951—1955).
  (1920—1997) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Хаддерсфилд» (1945).
 Пик, Питер — британский аниматор, лауреат премии Макларена Эдинбургского кинофестиваля (1994, 1998, 2018) и приза зрительских симпатий Британской анимационной премии (2000).
  (1904—1987) — американский юрист и политик, председатель Собрания штата Калифорния (1939).
  (род. 1973) — американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
 Пик, Райан (род. 1973) — канадский гитарист и вокалист рок-группы Nickelback.
 Пик-Манджагалли, Рикардо (1882—1949) — итальянский композитор и педагог.
 Пик, Ричард:
  (1782—1867) — британский торговец чаем, шериф Лондона (1832), аболиционист.
  (1792—1847) — британский драматург.
  (1914—2010) — австралийский военный моряк, старший член Совета ВМС Австралии (1970—1973).
  (1943—2014) — американский баскетболист, игрок клуба Американской баскетбольной ассоциации «Даллас Чапарралс».
 Пик, Роберт (1551—1619) — английский художник-портретист.
  — южноафриканский экологический активист, лауреат премии Голдманов в области охраны окружающей среды (1998).
  (1882—1941) — британский борец, участник Олимпийских игр (1908).
 Пик, Стивен (род. 1979) — намибийский игрок в боулз, участник Игр Содружества (2006, 2010, 2014).
  (род. 1936) — американский предприниматель и политик, мэр столицы штата Нью-Мексико Санта-Фе (1976—1978, 1986—1994).
 Пик, Тим — американский журналист и телепродюсер, лауреат премии Джорджа Полка за национальный телерепортаж (1996).
 Пик, Тимоти Найджел (род. 1972) — английский лётчик армейской авиации, астронавт ЕКА, майор.
  (род. 1951) — британский писатель южноафриканского происхождения, биограф.
  (род. 1957) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Ковентри Сити» (1987).
 Пик, Уильям (ок. 1603—1676) — англиийский юрист и политик, лорд-мэр Лондона (1667), отец Джона Пика (ум. 1688).
  (1834—1910) — австрийский дерматолог, профессор Пражского университета (1896—1906), сооснователь и первый президент Немецкого дерматологического общества (1899), член академии «Леопольдина» (с 1897).
 Пик, Фредерик (1886—1970) — британский офицер, генерал-майор.
 Пик, Фрэнк:
  (1878—1941) — британский транспортный чиновник, президент Института транспорта (1931—1932) и Ассоциации дизайна и промышленности (1932—1934), генеральный директор Лондонского общества пассажирского транспорта (1933—1940).
  (1881—1933) — американский электротехник, лауреат премии Томаса Фитча Роуленда Американского общества инженеров-строителей (1923).
  — новозеландский звукоинженер, лауреат премии «Оскар» за лучший звук (2003, 2005).
  (1782—1838) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1819—1821).
 Пик, Чарльз:
  (1888—1954) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Чикаго Кабс» (1918).
  (1897—1958) — британский дипломат, посол в Югославии (1946—1951) и Греции (1951—1957).
 Пик, Цвика (Генрик) (1951—2022) — израильский поп- и рок-певец, композитор и поэт.
 Пик, Шарль (род. 1990) — французский автогонщик.
  (род. 1992) — игрок в американский и канадский футбол, игрок клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс».
 Пик, Эдди:
  (1899—1967) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Цинциннати Редс» и «Чикаго Кабс».
  (род. 1981) — британский художник.
  (Дэррил Леон Пик; род. 1996) — американский баскетболист, финалист Национальной баскетбольной лиги Новой Зеландии в составе клуба «Веллингтон Сэйнтс» (2018).
 Пик, Эндрю:
  (род. 1961) — британский футболист, финалист Кубка полноправных членов в составе клуба «Чарльтон Атлетик» (1987).
  (род. 1963) — британский крикетчик и тренер, обладатель Кубка NatWest в составе команды графства Ноттингемшир (1987), тренер сборной Канады (2006—2007).
 Пик, Эндрю (род. 1998) — американский хоккеист.
 Пик, Энтони (род. 1954) — британский писатель и радиоведущий, исследователь неоднозначно трактуемых психических явлений.

  (род. 1934) — южноафриканский и британский психолог, президент Британского психоаналитического общества (1997—2000).
 Пик, Каролина (ур. Квачкова; род. 1975) — чешская юристка и политик, министр обороны (2012)
 Пик, Луиза (1849—1929) — шведская оперная певица.
  (род. 1974) — британская актриса, лауреат премии Ассоциации писателей-криминалистов в жанре триллеров лучшей актрисе (2010) и премии BBC в области аудиопостановок за роль второго плана (2013).
  (род. 1983) — британская толкательница ядра, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в помещении (2008, 2010) и на открытом воздухе (2011).
 Пик, Салли (род. 1984) — валлийская легкоатлетка.
 Пик, Селена (род. 1991) — нидерландская бадминтонистка.
  (род. 1964) — новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Крайстчерча.
  (1914—1982) — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии по прыжкам в длину (1935—1937) и Игр Британской империи в эстафете 220-110-220-110 ярдов (1938).
  (ур. Уоттс; 1913—2002) — британский военный деятель, директор Женских ВВС (1946—1950).
  (1966—2013) — британская фигуристка, чемпионка Великобритании в парах (1986—1992).
 Пик, Элисон:
 Пик, Элисон (род. 1969) — австралийский игрок в хоккей на траве.
  (род. 1975) — канадская писательница, лауреат Премии генерал-губернатора за перевод на французский язык (2013).

 Ле Пик, Шарль (1744—1806) — французский танцовщик и хореограф.

Сокращение 
 Первый Информационный Кавказский — грузинский русскоязычный телеканал.
 Первый интернет канал — телеканал, вещающий в HD формате из Санкт-Петербурга.

Топоним 
 Пик — гонконгский район, входящий в состав округа Сентрал-энд-Вестерн.
 Пик — бриттское королевство эпохи Древнего Севера.

См. также 
 Пик нефти — максимальное мировое производство нефти, которое было или будет достигнуто.
 Пик-Пик
 «» (2000) — роман британского писателя Патрика Макграта.
 
 
 
 
 Формула Пика